Хезелтайн — фамилия:

 Хезелтайн, Герберт (1877—1962) — американский скульптор, сын Уильяма Хезелтайна. 
 Хезелтайн, Майкл (род. 1933) — британский политик и бизнесмен. 
 Хезелтайн, Уильям Стэнли (1835—1900) — американский художник.